
Termin Linoleinska kiselina ima više značenja.

 Alfa-linoleinska kiselina‎‎ , ω-3 masna kiselina
 Gama-linoleinska kiselina‎‎ , ω-6 masna kiselina

Алкенске киселине